Die Virginia Slims of New Orleans 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in New Orleans. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 24. bis 30. September 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in New Orleans